Wiśniew (gemeente)
 Wiśniew (powiat Siedlecki)
 Wiśniew (powiat Miński)